Кальпаїн-1 () – білок, який кодується геном CAPN1, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 714 амінокислот, а молекулярна маса — 81 890.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Кальпаїни